Rhodes Peak är en bergstopp i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området. Toppen på Rhodes Peak är  meter över havet.

Terrängen runt Rhodes Peak är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Rhodes Peak. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Berg i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 500 meter över havet eller högre